Иностранка:
 Персона женского пола из другой страны — см. иностранцы
 «Иностранка» — московское книжное издательство.
 «Иностранка» — советская кинокомедия 1965 года.
 «Иностранка» — повесть Сергея Довлатова.
 Неформальное название журнала «Иностранная литература».
 Неформальное название московской Библиотеки Иностранной Литературы им. Рудомино.

См. также 
 Иностранец